Földközi-tengeri
 Mediterrán éghajlat
 Mediterrán flóraterület
 Mediterrán rassz, embertani kategória